Касса́ндра:
 Кассандра — персонаж древнегреческой мифологии, дочь Приама и Гекубы.
 «» — венесуэльский телесериал.
 (114) Кассандра — астероид главного пояса.
 Кассандра Александра — персонаж серий файтингов Soul.
 Кассандра Сальвиати — адресат одного из сборников сонетов французского поэта Ронсара «Любовные стихи к Кассандре».
 «Прекрасная Кассандра» — короткое юношеское произведение английской романистки Джейн Остин.
 Вазописец Кассандры — анонимный древнегреческий вазописец.

Cassandra
   — монотипный род вечнозелёных кустарников семейства Вересковые.
 «» — песня группы ABBA.
 «Cassandra» — сингл группы Theatre of Tragedy из альбома Aégis.
 Apache Cassandra — распределённая система управления базами данных.
 Lilium 'Cassandra' — сорт лилий.
 Phalaenopsis Cassandra — гибрид фаленопсиса Стюарта и фаленопсиса наездник.

См. также 
  (значения)
 Кассандр (значения)
 HMS Cassandra — корабли Королевского флота Великобритании.
 Комплекс Кассандры — психологический феномен.

Примечания